Бомо́т-Оберта́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70059.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 24 км северо-восточнее Безансона, в 23 км к югу от Везуля.

Вдоль южной границы коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 495 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 325 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 251 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 251 активных жителей работали 232 человека (126 мужчин и 106 женщин), безработных было 19 (11 мужчин и 8 женщин). Среди 74 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старая хижина угольщика (1-я четверть XX века). Исторический памятник с 1987 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона